Карина Харчинська ( 9 листопада 1983 у місті Ровеньки на Луганщині) — Міс Україна — Земля (2006), представляла Україну на міжнародному конкурсі краси «Міс Земля» (2006), модель, автор відеоуроків з йоги.

Біографія 

Карина народилася 9 листопада 1983 у місті Ровеньки на Луганщині. Характер у дівчини проявився ще з дитинства, була бойова, билася з хлопцями. Мала потяг до точних наук. 2001 — у Ровеньках закінчила фізико-математичний ліцей № 1 зі срібною медаллю, у Києві — школу моделей. Стала моделлю агентства «Стар модел груп», знімалась у багатьох рекламах. 2005 — закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, фінансово-економічний факультет. Станом на 2006 рік, працю економіста в одній зі столичних фірм поєднувала з модельною діяльністю. У 2007 році дебютувала у ролі співачки. Входила в групу Queen$ (Королеви).

Зі слів її мами Валерії:

На конкурсах краси 

1999 — брала участь у конкурсі «Міс Середземномор'я» в Туреччині.

На конкурсі «Міс Земля»

Літо 2006 — перемігши на конкурсі краси «Міс Україна — Земля» 2006, восени представляла Україну на «Міс Земля 2006» на Філіппінах. До Маніли дівчина прилетіла 6 листопада. А за три дні відсвяткувала день народження.

Карина про конкурс:

А батько її якраз працював в управлінні «Укрвугільекології».

Національне вбрання для представниці України пошила київська дизайнерка Діана Дорожкіна.

Карина увійшла до п'ятірки найкращих на конкурсі в купальнику (острів Боракай), стала віце-міс «Вечірня сукня», однією з переможниць у номінації Earth's Fashion Queen (Королева Моди), що говорить про те, що гардероб українки був на найвищому рівні. Національний директор «Міс Земля» в Україні Діана Старкова одержала особисту подяку від президента конкурсу Міс Земля, де йшлося про те, що Міс Україна була однією з найкраще підготовлених учасниць.

Примітки

Посилання 
 «Газета по-українськи» № 253 за 17.11.2006 Карина Харчинська 
 Офіційний сайт

Уродженці Ровеньок
Випускники Київського національного економічного університету
Міс Україна — Земля
Українські переможці конкурсів краси
Міс Земля (учасники)
Українські моделі
Моделі Києва